Haucourt kan syfta på:
 Haucourt, Oise
 Haucourt, Pas-de-Calais
 Haucourt, Seine-Maritime